Bupleurum junceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Bupleurum junceum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
junceum